

Patronyme 
 Gilberto Freyre (1900-1987), sociologue, anthropologue et écrivain brésilien ;
 Gomez Freyre (1757-1817), général portugais ;
 Philippe Freyre (1891-1957), espion français ;
 Ricardo Jaimes Freyre (1868-1933), poète bolivien.

Toponyme 
 Rafael Freyre, une ville de Cuba ;
 Freyre, une localité du département de San Justo dans la province de Córdoba en Argentine.